Мужская индивидуальная гонка на 20 км на зимних Олимпийских играх 1960 года прошла 4 февраля на стадионе «МакКинни Крик». В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из 9 стран.

Гонка включала в себя 4 огневых рубежа. На каждом из рубежей мишени были расположены на различных расстояниях: на первом — 250 м, на втором — 200 м, на третьем — 150 м, на четвёртом — 100 м. За каждый промах начислялись 2 минуты штрафа. Биатлонисты использовали боевые винтовки. Нормальный стартовый интервал в те годы составлял 2 минуты, но из-за низких температур он был сокращён до 1 минуты.

Перед заключительными пяти выстрелами только три участника сумели закрыть 15 мишеней из 15-ти. У Александра Привалова было преимущество в более чем 2 минуты перед шведом Класом Лестандером и 38-летним норвежским ветераном Хенри Хермансеном. Но заключительная стрельба стала решающей. Лестандер закрыл все 5 мишеней и стал единственным, кто выбил 20 из 20-ти. Привалов промахнулся три раза и дал шанс финну Антти Тюрвяйненену, который допустил два промаха на первых огневых рубежах. Хермансен провёл последнюю стрельбу ещё хуже — 4 промаха, и опустился в результате на 10-е место.

Лучший лыжник дня француз Виктор Арбез показал время почти на 7 с половиной минут лучше, чем Олимпийский чемпион Клас Лестандер, но смог поразить только 2 мишени. В итоге к его времени были прибавлены 36 штрафных минут, и он завершил гонку на 25-м месте.

Результаты

Ссылки 
 Результаты индивидуальной гонки на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org
 Видеокадры индивидуальной гонки в Скво-Вэлли

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1960